Сабінський Чеслав Генріхович — російський і радянський художник , кінорежисер , сценарист . 
 Роман Сабінський (пол. Roman Zdzisław Jerzy Sabiński, * 28 грудня 1908 — † 28 червня 1978) — польський хокеїст.